Der Salamander steht für:

 Der Salamander (1971), Originaltitel La Salamandre, Schweizer Filmdrama von Alain Tanner (1971)
 Der Salamander (Roman), Originaltitel: The Salamander, Roman von Morris West (1973)
 Der Salamander, Alternativtitel des italienisch-britischen Films Kennwort: Salamander von Peter Zinner (1981) 

Siehe auch:
 Salamander (Begriffsklärung)